Городское — название населённых пунктов:

Россия 
 Городское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Украина 
 Городское — село в Коростышевском районе Житомирской области.

См. также 
 Городское население
 Городское поселение